Slag aan de Himera (446 v.Chr.)
Slag aan de Himera (310 v.Chr.)
Slag aan de Himera (211 v.Chr.)
Dit zijn drie veldslagen bij de rivier de Himera op Sicilië.

Er is zijn ook twee slagen bij Himera, te weten de stad Himera op Sicilië:
 Slag bij Himera (480 v.Chr.)
 Slag bij Himera (409 v.Chr.)